Сири́нда Фокс (), настоящее имя — Кэ́тлин Викто́рия Хе́цекян (; 22 февраля 1952, Санта-Моника, Калифорния, США — 7 сентября 2002, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса, фотомодель, публицист и писательница.

Биография 
Кэтлин Виктория Хецекян (настоящее имя Сиринды Фокс) родилась 22 февраля 1952 года в Санта-Монике (штат Калифорния, США) в армянской семье. Ушла из дома, прежде чем окончила среднюю школу, и некоторое время жила в Техасе, затем переехала в Нью-Йорк. В 1997 году выпустила книгу «Dream On: Livin' on the Edge with Steven Tyler and Aerosmith».

Личная жизнь 
Сиринда трижды была замужем, родила одного ребёнка. У Сиринды также был непродолжительный роман с Дэвидом Боуи, от которого она забеременела, но сделала аборт.
 Первый супруг —  (род. 1950), музыкант. Были женаты в 1973—1977 года.
 Второй супруг — Стивен Тайлер (род. 1948), музыкант. Были женаты в 1978—1987 года. В этом браке она родила своего единственного ребёнка — дочь Миу Эбигейл Тайлер (род. 22.12.1978).
 Третий супруг (позже вдовец) — Кит Уа. Были женаты с августа по сентябрь 2002 года до её смерти.

Смерть 
Умерла от рака мозга 7 сентября 2002 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) в 50-летнем возрасте, перенеся годом ранее инсульт и оставшись частично парализованной.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Артисты, известные под псевдонимами
Писательницы США
Умершие от опухоли мозга
Персоналии:Фабрика